Братченко — украинская фамилия. Известные носители
 Братченко, Борис Фёдорович (1912-2004) — советский государственный и партийный деятель.
 Братченко, Леонид Сергеевич (1923-2004) — советский украинский художник театра. Народный художник УССР.
 Братченко, Сергей Леонидович — кандидат психологических наук, доцент.